Dit is een lijst van planetoïden 6801-6900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6801) Střekov || 1995 UM1 || 22 oktober 1995 || Z. Moravec
|-
| (6802) Černovice || 1995 UQ2 || 24 oktober 1995 || M. Tichý
|-
| (6803) - || 1995 UK7 || 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6804) Maruseppu || 1995 WV || 16 november 1995 || A. Nakamura
|-
| (6805) Abstracta || 4600 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6806) Kaufmann || 6048 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6807) Brünnow || 6568 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6808) Plantin || 1932 CP || 5 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (6809) Sakuma || 1938 DM1 || 20 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (6810) - || 1969 GC || 9 april 1969 || C. U. Cesco
|-
| (6811) Kashcheev || 1976 QP || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6812) - || 1978 VJ8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6813) - || 1978 VV9 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6814) Steffl || 1979 MC2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6815) Mutchler || 1979 MM5 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6816) - || 1981 EB28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6817) Pest || 1982 BP2 || 20 januari 1982 || A. Mrkos
|-
| (6818) Sessyu || 1983 EM1 || 11 maart 1983 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (6819) McGarvey || 1983 LL || 14 juni 1983 || S. E. Smrekar
|-
| (6820) Buil || 1985 XS || 13 december 1985 || CERGA
|-
| (6821) Ranevskaya || 1986 SZ1 || 29 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (6822) - || 1986 UO || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (6823) - || 1988 ED1 || 12 maart 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6824) Mallory || 1988 RE2 || 8 september 1988 || A. Mrkos
|-
| (6825) Irvine || 1988 TJ2 || 4 oktober 1988 || A. Mrkos
|-
| (6826) Lavoisier || 1989 SD1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (6827) Wombat || 1990 SN4 || 27 september 1990 || T. Urata
|-
| (6828) Elbsteel || 1990 VC1 || 12 november 1990 || D. I. Steel
|-
| (6829) Charmawidor || 1991 BM1 || 18 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (6830) - || 1991 JB1 || 5 mei 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (6831) - || 1991 UM1 || 28 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6832) Kawabata || 1992 FP || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6833) - || 1993 FC1 || 19 maart 1993 || S. Shirai, S. Hayakawa
|-
| (6834) - || 1993 JH || 11 mei 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (6835) Molfino || 1994 HT1 || 30 april 1994 || Stroncone
|-
| (6836) Paranal || 1994 PW5 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (6837) Bressi || 1994 XN4 || 8 december 1994 || Spacewatch
|-
| (6838) Okuda || 1995 UD9 || 30 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (6839) Ozenuma || 1995 WB2 || 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (6840) - || 1995 WW5 || 18 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6841) Gottfriedkirch || 2034 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6842) Krosigk || 3016 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6843) Heremon || 1975 TC6 || 9 oktober 1975 || J.-D. Mulholland
|-
| (6844) Shpak || 1975 VR5 || 3 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (6845) Mansurova || 1976 JG2 || 2 mei 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6846) Kansazan || 1976 UG15 || 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (6847) Kunz-Hallstein || 1977 RL || 5 september 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (6848) - || 1978 VG5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6849) - || 1979 MX6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6850) - || 1981 QT3 || 28 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (6851) - || 1981 RO1 || 1 september 1981 || H. Debehogne
|-
| (6852) - || 1985 CN2 || 14 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (6853) - || 1986 CD2 || 12 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (6854) - || 1987 UG || 20 oktober 1987 || K. W. Zeigler
|-
| (6855) Armellini || 1989 BG || 29 januari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6856) Bethemmons || 1989 EM || 5 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (6857) - || 1990 QQ || 19 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (6858) - || 1990 ST10 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6859) Datemasamune || 1991 CZ || 13 februari 1991 || M. Koishikawa
|-
| (6860) Sims || 1991 CS1 || 11 februari 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (6861) - || 1991 FA3 || 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (6862) Virgiliomarcon || 1991 GL || 11 april 1991 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6863) - || 1991 PX8 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6864) Starkenburg || 1991 RC4 || 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (6865) Dunkerley || 1991 TE2 || 2 oktober 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6866) Kukai || 1992 CO || 12 februari 1992 || S. Otomo
|-
| (6867) Kuwano || 1992 FP1 || 28 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6868) Seiyauyeda || 1992 HD || 22 april 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6869) Funada || 1992 JP || 2 mei 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6870) Pauldavies || 1992 OG || 28 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (6871) Verlaine || 1993 BE8 || 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (6872) - || 1993 CN1 || 15 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6873) Tasaka || 1993 HT1 || 21 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6874) - || 1994 JO1 || 9 mei 1994 || G. J. Garradd
|-
| (6875) - || 1994 NG1 || 4 juli 1994 || E. F. Helin
|-
| (6876) Beppeforti || 1994 RK1 || 5 september 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (6877) Giada || 1994 TB2 || 10 oktober 1994 || V. S. Casulli
|-
| (6878) Isamu || 1994 TN2 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6879) Hyogo || 1994 TC15 || 14 oktober 1994 || K. Ito
|-
| (6880) Hayamiyu || 1994 TG15 || 13 oktober 1994 || S. Otomo
|-
| (6881) Shifutsu || 1994 UP || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6882) Sormano || 1995 CC1 || 5 februari 1995 || P. Sicoli, V. Giuliani
|-
| (6883) Hiuchigatake || 1996 AF || 10 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (6884) Takeshisato || 9521 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6885) Nitardy || 9570 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6886) Grote || 1942 CG || 11 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (6887) Hasuo || 1951 WH || 24 november 1951 || M. Laugier
|-
| (6888) - || 1971 BD3 || 27 januari 1971 || C. Torres, J. Petit
|-
| (6889) - || 1971 RA || 15 september 1971 || C. Torres, J. Petit
|-
| (6890) Savinykh || 1975 RP || 3 september 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (6891) Triconia || 1976 SA || 23 september 1976 || Harvard Observatory
|-
| (6892) - || 1978 VG8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6893) - || 1983 RS3 || 2 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (6894) Macreid || 1986 RE2 || 5 september 1986 || E. F. Helin
|-
| (6895) - || 1987 DG6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (6896) - || 1987 RE1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (6897) Tabei || 1987 VQ || 15 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (6898) Saint-Marys || 1988 LE || 8 juni 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (6899) - || 1988 RP10 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (6900) - || 1988 XD1 || 2 december 1988 || M. Arai, H. Mori|}

Planetoïdenlijsten